«Три цвета: Белый» (, ) — кинофильм Кшиштофа Кесьлёвского, вторая часть трилогии «Три цвета».

Сюжет 
После развода со своей женой-француженкой Доминик (Жюли Дельпи) польский парикмахер Кароль (Збигнев Замаховский) оказывается один на парижских улицах — без денег и паспорта. Благодаря случайной встрече с соотечественником ему удаётся вернуться в Польшу. Там Кароль понимает, что не может забыть жену, и у него рождается идея. Провернув несколько успешных операций на чёрном рынке, он заработал достаточно денег для того, чтобы приступить к осуществлению своего плана. Поставив на кон всё, что у него есть, Кароль ещё не знал, чем всё это закончится…

В ролях 
 — 

{{ВРолях|Мажена Трыбала | |работница гостиницы «Marriott»}}

 Награды и номинации 

 Награды 
 1994 — Берлинский кинофестиваль
 Лучший режиссёр (Серебряный медведь) — Кшиштоф Кесьлёвский

 Номинации 
 1994 — Берлинский кинофестиваль
 «Золотой медведь»'' — Кшиштоф Кесьлёвский
 1994 — Премия «European Film Awards»
 Лучший фильм — Марен Кармитц

См. также 
 Три цвета: Синий
 Три цвета: Красный

Ссылки 
 
  

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Польши
Фильмы-драмы Швейцарии
Фильмы Кшиштофа Кеслёвского
Фильмы Швейцарии 1994 года
Фильмы MK2 Productions
Фильмы France 3 Cinéma
Фильмы Canal+
Фильмы CAB Productions